Ногалес има више значења:

 Ногалес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ногалес (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ногалес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ногалес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ногалес (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ногалес (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ногалес, Пиједра Парада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ногалес (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ногалес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ногалес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ногалес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ногалес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ногалес (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ногалес (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ногалес (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ногалес (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ногалес (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Ногалес (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Ногалес (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ногалес, Хосе Исабел Алварез (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ногалес, Бреча 109 кон Километро 8 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ногалес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ногалес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ногалес (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Ногалес (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ногалес (Ногалес, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ногалес, Хосе Ромеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику